

События 
 662 (656) — Гибель Гримоальда и Хильдеберта.
 662—675 — Король Австразии Хильдерик II.
 С 662 — Майордом Австразии Вилфоальд. В Австразии правят Вилфоальд и Химнехильда, мать Дагоберта II.
 662—684/5 — Князь Армении Григор I.
 Войска Пэкче продолжают оказывать сопротивление в борьбе с Китаем и Силлой. Вторжение японцев в Пэкче.
 662—671 — Император Японии Тэндзи (626—671). Сын Дзёмэя.

Родились 
 22 июня — Жуй-цзун (династия Тан), 5-й китайский император из династии Тан.
 Какиномото-но Хитомаро — один из величайших поэтов Японии.
 Одилия Эльзасская — святая, почитаемая в католической и православной церквях.
 Рагинперт — герцог Турина.

Скончались 
 13 августа — Максим Исповедник, христианский монах, богослов и философ.
 Анзегизель — один из представителей рода Арнульфингов.
 Ашина Мише-шад — каган Западно-тюркского каганата.
 Брохвайл (суб-король Мейрионита).
 Гарибальд (герцог Турина).
 Годеперт — король лангобардов.
 Гримоальд Старший — майордом Австразии.
 Каб ибн Зухайр — арабский поэт.
 Конайнг Куйрре — первый король Наута.
 Леонтий Кипрский — епископ Неаполя Кипрского.
 Маэнах мак Фингин — король Мунстера.
 Хильдеберт Приёмный — король франков.

См. также